NPPV est un sigle de quatre lettres peut signifier :

Droit
 Ne prend pas part au vote ou Ne participe pas au vote, soit un refus de vote.